Donald Michael Thomas (ur. 1935) – angielski powieściopisarz, poeta, tłumacz
 Donald A. Thomas (ur. 1955) – amerykański inżynier i astronauta
 Donald Thomas (ur. 1984) – bahamski lekkoatleta